Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (IX. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der IX. Gesetzgebungsperiode auf, wobei die Gesetzgebungsperiode vom 20. November 1969 bis zum 9. Juni 1974 reichte. Nach den Landtagswahlen vom 19. Oktober 1969 entfielen 30 der 56 Mandate auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP) und 26 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ). Der Landtag wählte am 20. November 1969 die Landesregierung Maurer II. Nach der Angelobung mehrerer Landtagsabgeordneter zu Landesräten, legten diese in der Folge ihre Mandate nieder. Ihre Nachfolger wurden am 4. Dezember 1969 angelobt.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Dem Landtagspräsidium stand der ÖVP-Politiker Josef Robl als Erster Präsident vor. Das Amt der Zweiten Landtagspräsidentin übernahm zunächst die SPÖ-Abgeordnete Anna Körner. Nach Körners wechsel in die Landesregierung wurde Franz Binder am 8. Mai 1970 zu ihrem Nachfolger gewählt. Dritter Landtagspräsident war Ferdinand Reiter.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Ernst Bezemek: Der Landtag von Niederösterreich in den Jahren 1969–1995. Wien 1995

09